SMS „Leipzig” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Lipska:
 SMS „Leipzig” – korweta typu Leipzig z lat 70. XIX wieku
 SMS „Leipzig” – krążownik lekki typu Bremen z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Leipzig” – nieukończony krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich